Alwin Bär – pianista olandese
 Carina Bär – canottiera tedesca
 Dietmar Bär – attore tedesco
 Edi Bär – compositore, sassofonista e clarinettista svizzero
 Olaf Bär – baritono tedesco
 Romy Bär – cestista tedesca
 Ronald Philippe Bär – vescovo cattolico olandese

Pagine correlate
 Bar